Ider peut désigner :
 Ider, une rivière de Mongolie ;
 Ider, un district de Mongolie ;
 Ider, une ville américaine située dans le comté de DeKalb en Alabama.

IDER peut désigner :
 IDER, un duo de chanteurs-compositeurs anglais.

Homonymie de toponyme